Liga a IV-a Covasna este prima competiție fotbalistică din județul Covasna organizată de AJF Covasna.

Sezonul 2019-2020, a ligii a IV-a (Campionatul Județean I între 1968 și 1993, Divizia C între 1993 și 1997,
Divizia D între 1997 și 2005, Liga a IV-a de la ediția 2005-2006 până acum) este ediția cu numărul 52.

Lista campioanelor

Sezon actual 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - AS ARCUȘ - Locul 1 în Liga a V-a (2018-2019)
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II
- au ieșit din competiție (2):
 - F.C. OJDULA - Locul 14 în Liga a IV-a (2018-2019)
 - F.C. ZÁGON

Liga a IV-a
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II (n)||16||15|| 1|| 0|| 93||8  ||+85||46
| 2.||align="left"|F.C. PĂPĂUȚI                          ||16||14|| 1|| 1|| 54||17 ||+37||43
| 3.||align="left"|PRIMA BRĂDUȚ                          ||16||13|| 0|| 3|| 52||18 ||+34||39
| 4.||align="left"|CSO BARAOLT                           ||16||12|| 2|| 2|| 44||14 ||+30||38
| 5.||align="left"|AS COVASNA                            ||16||10|| 0|| 6|| 34||33 || +1||30
| 6.||align="left"|NEMERE GHELINȚA                       ||16|| 7|| 0|| 9|| 38||37 || +1||21
| 7.||align="left"|F.C. CERNAT                           ||16|| 5|| 3|| 8|| 29||32 || -3||18
| 8.||align="left"|ATSC RECI                             ||16|| 5|| 2|| 9|| 33||44 ||-11||17
| 9.||align="left"|PROGRESUL SITA BUZĂULUI               ||16|| 4|| 4|| 8|| 31||49 ||-18||16
|10.||align="left"|PERKŐ SÂNZIENI                        ||16|| 4|| 3|| 9|| 30||38 || -8||15
|11.||align="left"|F.C. BREȚCU                           ||16|| 3|| 3||10|| 21||71 ||-50||12
|12.||align="left"|AVÂNTUL ILIENI                        ||16|| 3|| 2||11|| 23||43 ||-20||11
|13.||align="left"|HARGHITA AITA MARE                    ||16|| 2|| 3||11|| 11||53 ||-42|| 9
|14.||align="left"|AS ARCUȘ (n)                    ||16|| 2|| 2||12|| 21||57 ||-36|| 8
|}

Liga a V-a
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|SPARTACUS HĂGHIG ||10|| 6|| 3|| 1||50||21||+29||21
| 2.||align="left"|VENUS OZUN       ||10|| 6|| 3|| 1||39||14||+25||21
| 3.||align="left"|ZĂBALA           ||10|| 6|| 3|| 1||27||10||+17||21
| 4.||align="left"|OLTUL COȘENI     ||10|| 6|| 1|| 3||38||14||+24||19
| 5.||align="left"|BSE BELIN        ||10|| 3|| 3|| 4||11||17|| -6||12
| 6.||align="left"|BRADUL COMANDĂU  ||10|| 2|| 2|| 6||19||30||-11|| 8
| 7.||align="left"|DOZSA DALNIC     ||10|| 2|| 0|| 8||12||55||-43|| 6
| 8.||align="left"|SUGO BĂȚANII MARI||10|| 1|| 1|| 8|| 5||40||-35|| 4
|}

Play-Off
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! align="center"|#
! width="50%"| Nume echipa
! align="center"| M || V || E || Î || GM || GP || G || P 
| 1.||align="left"|a|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
| 1.||align="left"|b|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
| 1.||align="left"|c|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
| 1.||align="left"|d|| 0|| 0|| 0|| 0||0||0||±0|| 0
|}

Baraj Liga a III-a - Regiunea 3 (Centru) - Grupa A
{| class="wikitable"
|- align=center style="background:#efefef;"
!width=80|Data
!width=350|Echipa1
!width=150|Scor
!width=350|Echipa2
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|01.08.2020
|SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II (CV)
|0 - 2
|Unirea Ungheni (MS)
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|05.08.2020
|Măgura Cisnădie (SB)
|4 - 0
|SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II (CV)
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|09.08.2020
|Unirea Ungheni (MS)
|6 - 1
|Măgura Cisnădie (SB)
|colspan="4" align=center|În urma reorganizării Ligii a III-a au promovat toate cele 3 (trei) echipe.
|}

Edițiile 48.-51. (2015-2019) 

Modificări față de sezonul precedent
- a intrat în competiție (1):
 - PROGRESUL SITA BUZĂULUI - Locul 1 în Liga a V-a (2017-2018)
- au ieșit din competiție (2):
 - BSE BELIN - Locul 15 în Liga a IV-a (2017-2018)
 - DOZSA DALNIC

Liga a IV-a

Liga a V-a

Play-Off

Baraj Liga a III-a
{| class="wikitable"
|- align=center style="background:#efefef;"
!width=80|Data
!width=350|Echipa1
!width=150|Scor
!width=350|Echipa2
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|15.06.2019
|F.C. ZÁGON (CV) 
|2 - 1
|ASC Olimpic Zărnești (BV)
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|22.06.2019
|ASC Olimpic Zărnești (BV)
|3 - 2
|F.C. ZÁGON (CV)
|colspan="4" align=center|A câștigat barajul și a promovat in Liga a III-a F.C. ZÁGON, cu scorul general de : 4 - 4. Ulterior a renunțat.
|}

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - F.C. ZÁGON - Locul 1 în Liga a V-a (2016-2017)
 - DOZSA DALNIC - Locul 2 în Liga a V-a (2016-2017)
- au ieșit din competiție (3):
 - KSE TÂRGU SECUIESC - a promovat in Liga a III-a (2016-2017)
 - OLTUL CHILIENI - Locul 16 în Liga a IV-a (2016-2017)
 - VENUS OZUN - a jucat 8 etape, apoi s-a retras

Liga a IV-a

Liga a V-a

Play-Off

Baraj Liga a III-a
{| class="wikitable"
|- align=center style="background:#efefef;"
!width=80|Data
!width=350|Echipa1
!width=150|Scor
!width=350|Echipa2
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|16.06.2018
|ACS SR Municipal Brașov (BV) 
|1 - 0
|NEMERE GHELINȚA (CV)
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|23.06.2018
|NEMERE GHELINȚA (CV)
|0 - 2
|ACS SR Municipal Brașov (BV)
|colspan="4" align=center|A câștigat barajul și a promovat in Liga a III-a ACS SR Municipal Brașov, cu scorul general de : 3 - 0.
|}

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - AS COVASNA - Locul 1 în Liga a V-a (2015-2016)
 - ATSC RECI - Locul 2 în Liga a V-a (2015-2016)
- a ieșit din competiție (1):
 - PROGRESUL SITA BUZĂULUI - Locul 14 în Liga a IV-a (2015-2016), exclusă

Liga a IV-a

Liga a V-a

Play-Off

 - DOZSA DALNIC penalizată cu 3 puncte

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - F.C. PĂPĂUȚI - Locul 1 în Liga a V-a (2014-2015)
 - OLTUL CHILIENI - Locul 2 în Liga a V-a (2014-2015)
- au ieșit din competiție (2):
 - CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI - Locul 15 în Liga a IV-a (2014-2015)
 - VIITORUL MOACȘA - a jucat 2 etape, apoi s-a retras

Liga a IV-a

 - AVÂNTUL ILIENI penalizată cu 3 puncte

Liga a V-a

Play-Off

Baraj Liga a III-a

Edițiile 43.-47. (2010-2015) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3):
 - F.C. CERNAT - Locul 1 în Liga a V-a (2013-2014)
 - HARGHITA AITA MARE - Locul 2 în Liga a V-a (2013-2014)
 - K.S.E. TÂRGU SECUIESC - a câștigat Barajul pentru Liga a IV-a (2014), Locul 3 în Liga a V-a (2013-2014)
- au ieșit din competiție (3):
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE - a promovat in Liga a III-a (2013-2014)
 - A.S.COVASNA - a pierdut Barajul pentru Liga a IV-a (2014), Locul 15 în Liga a IV-a (2013-2014)
 - STĂRUINȚA BODOC - a jucat 15 etape (turul), apoi s-a retras

Liga a IV-a

 - F.C. CERNAT penalizată cu 3 puncte

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3):
 - VIITORUL MOACȘA - Locul 1 în Liga a V-a (2012-2013)
 - A.S.COVASNA - Locul 2 în Liga a V-a (2012-2013)
 - VENUS OZUN - Locul 3 în Liga a V-a (2012-2013)
- au ieșit din competiție (3):
 - ACSFC PĂPĂUȚI - a promovat in Liga a III-a (2012-2013)
 - F.C.IKA CERNAT - Locul 15 în Liga a IV-a (2012-2013)
 - DOLORES VENUS COVASNA - a jucat 14 etape, apoi s-a retras

Liga a IV-a

 - F.C. BREȚCU penalizată cu 6 puncte

Liga a V-a

 - BÁLVÁNYOS TURIA și SUGO BĂȚANII MARI penalizate cu câte 3 puncte

Baraj Liga a III-a

Baraj Liga a IV-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE - Locul 1 în Liga a V-a (2011-2012)
 - F.C DOLORES VENUS COVASNA - Locul 2 în Liga a V-a (2011-2012)
 - K.S.E. TÂRGU SECUIESC - Locul 3 în Liga a V-a (2011-2012)
- au ieșit din competiție (4):
 - F.C. ZÁGON - a promovat in Liga a III-a (2011-2012)
 - VICTORIA OZUN - Locul 15 în Liga a IV-a (2011-2012)
 - OLTUL COȘENI - Locul 16 în Liga a IV-a (2011-2012)
 - K.S.E. TÂRGU SECUIESC - a jucat 4 etape, apoi s-a retras

Liga a IV-a

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI - Locul 1 în Liga a V-a (2010-2011)
 - OLTUL COȘENI - Locul 2 în Liga a V-a (2010-2011)
- au ieșit din competiție (2):
 - Carpați Covasna  - Locul 15 în Liga a IV-a (2010-2011)
 - DOZSA DALNIC  - Locul 16 în Liga a IV-a (2010-2011)

Liga a IV-a

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3):
 - Carpați Covasna  - Locul 1 în Liga a V-a (2009-2010)
 - VENUS OZUN  - Locul 2 în Liga a V-a (2009-2010)
 - F.C. CERNAT - a înlocuit echipa Viitorul Sfântu Gheorghe
- au ieșit din competiție (3):
 - SPARTACUS HĂGHIG  - Locul 15 în Liga a IV-a (2009-2010)
 - KSE TÂRGU SECUIESC  - Locul 16 în Liga a IV-a (2009-2010)
 - Viitorul Sfântu Gheorghe -  înlocuit de echipa F.C. CERNAT

Liga a IV-a

 - Carpați Covasna penalizată cu 3 puncte

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

Edițiile 38.-42. (2005-2010) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - F.C. PĂPĂUȚI - Locul 1 în Liga a V-a (2008-2009)
 - F.C. BREȚCU - Locul 2 în Liga a V-a (2008-2009)
- au ieșit din competiție (2):
 - F.C. CERNAT - Locul 15 în Liga a IV-a (2008-2009)
 - Catalina - Locul 16 în Liga a IV-a (2008-2009)

Liga a IV-a

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- a intrat în competiție (1):
 - BSE BELIN - Locul 2 în Liga a V-a (2007-2008)
- n-a intrat in competiție (1): 
 - F.C. PĂPĂUȚI - Locul 1 în Liga a V-a (2007-2008), continuă în Liga a V-a

Liga a IV-a

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - DOZSA DALNIC - Locul 2 în Liga a V-a (2006-2007)
 - Viitorul Sfântu Gheorghe - a înlocuit echipa OLTUL CHILIENI
- au ieșit din competiție (3):
 - Zăbala - Locul 15 în Liga a IV-a (2006-2007)
 - VENUS OZUN - Locul 16 în Liga a IV-a (2006-2007)
 - Micfalău - a jucat 7 etape, apoi s-a retras
- n-a intrat in competiție (1): 
 - OLTUL CHILIENI - Locul 1 în Liga a V-a (2006-2007), continuă în Liga a V-a

Liga a IV-a

Liga a V-a

Baraj Liga a III-a

 F.C. ZÁGON - a obținut promovarea în liga a III-a, dar a cedat locul echipei FC Ghimbav (BV)

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3):
 - F.C. CERNAT - Locul 1 în Campionatul județean, Seria 1 (2005-2006)
 - SPARTACUS HĂGHIG - Locul 1 în Campionatul județean, Seria 2 (2005-2006)
 - Zăbala - a înlocuit echipa Transkurier Sfântu Gheorghe
- au ieșit din competiție (2):
 - Transkurier Sfântu Gheorghe -  înlocuit de echipa Zăbala
 - Brateș - a jucat 15 etape (turul), apoi s-a retras (2005-2006)

Liga a IV-a

 - KSE TÂRGU SECUIESC penalizată cu 1 punct
 - Zăbala penalizată cu 2 puncte
 - Micfalău penalizată cu 5 puncte

Liga a V-a

 - BRADUL COMANDĂU, F.C. BREȚCU, și Mărtineni penalizate cu câte 1 punct
 - VOINȚA BOROȘNEU MARE și Valea Crișului penalizate cu câte 3 puncte

Baraj Liga a III-a

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (4):
 - F.C. ZÁGON - Locul 1 în Campionatul județean (2004-2005)
 - Catalina - Locul 2 în Campionatul județean (2004-2005)
 - KSE TÂRGU SECUIESC - a înlocuit echipa Tălișoara
 - Transkurier Sfântu Gheorghe - a înlocuit echipa Valea Crișului
- au ieșit din competiție (5):
 - PROGRESUL CHICHIȘ - Locul 15 în Divizia D (2004-2005)
 - Câmpul Frumos - Locul 16 în Divizia D (2004-2005)
 - Valea Crișului -  înlocuit de echipa Transkurier Sfântu Gheorghe
 - Tălișoara -  înlocuit de echipa KSE TÂRGU SECUIESC
 - Carpați Covasna
Divizia D

 - Catalina, PROGRESUL SITA BUZĂULUI și Micfalău penalizate cu câte 1 punct
 - Transkurier Sfântu Gheorghe și VENUS OZUN penalizate cu câte 3 puncte
 CSO BARAOLT - a obținut titul de campioană, dar nu are dreptul de a juca barajul pentru Divizia C
 Brateș - a jucat 15 etape (turul), apoi s-a retras

Campionatul județean
Seria a 1-a

Seria a 2-a

 - F.C. BREȚCU penalizată cu 3 puncte
 - Telechia, OLTUL CHILIENI și Mărtineni penalizate cu câte 1 punct

Baraj Divizia C

Edițiile 35.-37. (2002-2005) 

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (3):
 - PROGRESUL CHICHIȘ - Locul 1 în Campionatul județean (2003-2004) 
 - Brateș - Locul 2 în Campionatul județean (2003-2004) 
 - VENUS OZUN - Locul 3 în Campionatul județean (2003-2004) 
- au ieșit din competiție (3):
 - KSE TÂRGU SECUIESC - a promovat in Divizia C (2003-2004)
 - VIITORUL MOACȘA - Locul 15 în Divizia D (2003-2004)
 - SPARTACUS HĂGHIG - Locul 16 în Divizia D (2003-2004)

Divizia D

 CSO BARAOLT - a obținut promovarea în Divizia C, dar a cedat locul echipei KSE TÂRGU SECUIESC

Campionatul județean

Modificări față de sezonul precedent
- au intrat în competiție (2):
 - Valea Crișului - Locul 2 în Campionatul județean (2002-2003) 
 - Carpați Covasna - a înlocuit echipa CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI
- au ieșit din competiție (3):
 - CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI - înlocuit de echipa Carpați Covasna
 - Catalina - a pierdut Play-out-ul pentru Divizia D (2002-2003)
 - VENUS OZUN - a pierdut Play-out-ul pentru Divizia D (2002-2003)
- n-a intrat in competiție (1): 
 - OLTUL COȘENI - Locul 1 în Campionatul județean (2002-2003), continuă în Divizia D

Divizia D

 KSE TÂRGU SECUIESC - a promovat in Divizia C

Campionatul județean

Modificări față de sezonul precedent

Divizia D
Seria a 1-a

Seria a 2-a

Campionatul județean

Play-Off (pentru Divizia C)
 - au participat :  PERKŐ SÂNZIENI, Câmpul Frumos, CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI, Tălișoara
 - câștigatoare a fost :  Tălișoara (în Divizia C, locul echipei a fost luat de Forex Brașov).

Play-out (pentru Divizia D)
 - au participat :  PROGRESUL CHICHIȘ, Catalina, VENUS OZUN, SPARTACUS HĂGHIG
 - câștigatoare a fost :  SPARTACUS HĂGHIG.

Statistică : Divizia D / Liga a IV-a și Campionatul județean / Liga a V-a (2002-2020)
{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|<div style="height:42em; width:64em; overflow-y:scroll; background:white">
{|
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-top:-5px; margin-right:-5px; margin-left:-5px;margin-bottom:-5px;"
!style="white-space:nowrap;"|Nume echipã (RO)!!Sezon!!A!!B!!T!!L!!Nume echipã (HU)!!Coeficient
|rowspan=11|AS ARCUȘ||2009-2010||||.V||||09||rowspan=11|Árkosi SE||rowspan=10|<tr>
|2010-2011||||.V||||10<tr>
|2011-2012||||.V||||04<tr>
|2012-2013||||.V||||08<tr>
|2013-2014||||.V||||04<tr>
|2014-2015||||.V||||06<tr>
|2015-2016||||.V||||11<tr>
|2017-2018||||.V||||04<tr>
|2018-2019||||.V||||01<tr>
|2019-2020||.IV||||||14<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||01||09||10||||809057.01014<tr>
|rowspan=10|AS COVASNA||2011-2012||||.V||||10||rowspan=10|Kovásznai SE||rowspan=9|<tr>
|2012-2013||||.V||||02<tr>
|2013-2014||.IV||||||15<tr>
|2014-2015||||.V||||03<tr>
|2015-2016||||.V||||01<tr>
|2016-2017||.IV||||||13<tr>
|2017-2018||.IV||||||10<tr>
|2018-2019||.IV||||||06<tr>
|2019-2020||.IV||||||05<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||05||04||09||||904016.05049<tr>
|rowspan=14|ATSC RECI||2007-2008||||.V||||13||rowspan=14|Rétyi SC||rowspan=13|<tr>
|2008-2009||||.V||||06<tr>
|2009-2010||||.V||||11<tr>
|2010-2011||||.V||||05<tr>
|2011-2012||||.V||||12<tr>
|2012-2013||||.V||||07<tr>
|2013-2014||||.V||||06<tr>
|2014-2015||||.V||||08<tr>
|2015-2016||||.V||||02<tr>
|2016-2017||.IV||||||04<tr>
|2017-2018||.IV||||||11<tr>
|2018-2019||.IV||||||07<tr>
|2019-2020||.IV||||||08<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||04||09||13||||509070.04030<tr>
|rowspan=19|AVÂNTUL ILIENI||2002-2003||.Db||||||07||rowspan=19|Illyefalvi Lendület||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||11<tr>
|2004-2005||.D||||||10<tr>
|2005-2006||.D||||||11<tr>
|2006-2007||.IV||||||08<tr>
|2007-2008||.IV||||||14<tr>
|2008-2009||.IV||||||13<tr>
|2009-2010||.IV||||||12<tr>
|2010-2011||.IV||||||12<tr>
|2011-2012||.IV||||||11<tr>
|2012-2013||.IV||||||03<tr>
|2013-2014||.IV||||||07<tr>
|2014-2015||.IV||||||05<tr>
|2015-2016||.IV||||||12<tr>
|2016-2017||.IV||||||11<tr>
|2017-2018||.IV||||||07<tr>
|2018-2019||.IV||||||10<tr>
|2019-2020||.IV||||||12<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||18||00||18||||0.18176<tr>
|rowspan=11|BÁLVÁNYOS TURIA||2002-2003||||.J||||07||rowspan=11|Torjai Bálványos||rowspan=10|<tr>
|2004-2005||||.J||||10<tr>
|2005-2006||||.Ja||||09<tr>
|2007-2008||||.V||||07<tr>
|2008-2009||||.V||||10<tr>
|2009-2010||||.V||||14<tr>
|2010-2011||||.V||||07<tr>
|2011-2012||||.V||||11<tr>
|2012-2013||||.V||||05<tr>
|2013-2014||||.V||||11<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||10||10||||810091.00000<tr>
|rowspan=15|BRADUL COMANDĂU||2002-2003||||.J||||04||rowspan=15|Kommandói Fenyő||rowspan=14|<tr>
|2003-2004||||.J||||06<tr>
|2004-2005||||.J||||08<tr>
|2005-2006||||.Ja||||04<tr>
|2006-2007||||.V||||08<tr>
|2007-2008||||.V||||05<tr>
|2008-2009||||.V||||13<tr>
|2010-2011||||.V||||06<tr>
|2011-2012||||.V||||06<tr>
|2012-2013||||.V||||10<tr>
|2016-2017||||.V||||05<tr>
|2017-2018||||.V||||03<tr>
|2018-2019||||.V||||07<tr>
|2019-2020||||.V||||06<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||14||14||||414091.00000<tr>
|rowspan=5|Brateș||2002-2003||||.J||||05||rowspan=5|Barátos||rowspan=4|<tr>
|2003-2004||||.J||||02<tr>
|2004-2005||.D||||||14<tr>
|2005-2006||.D||||||14<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||02||02||04||||1402007.02028<tr>
|rowspan=16|BSE BELIN||2005-2006||||.Jb||||08||rowspan=16|Bölöni SE||rowspan=15|<tr>
|2006-2007||||.V||||06<tr>
|2007-2008||||.V||||02<tr>
|2008-2009||.IV||||||12<tr>
|2009-2010||.IV||||||14<tr>
|2010-2011||.IV||||||09<tr>
|2011-2012||.IV||||||13<tr>
|2012-2013||.IV||||||12<tr>
|2013-2014||.IV||||||13<tr>
|2014-2015||.IV||||||11<tr>
|2015-2016||.IV||||||13<tr>
|2016-2017||.IV||||||07<tr>
|2017-2018||.IV||||||15<tr>
|2018-2019||||.V||||06<tr>
|2019-2020||||.V||||05<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||10||05||15||||305027.10119<tr>
|rowspan=4|Câmpul Frumos||2002-2003||.Da||||||02||rowspan=4|Szépmező||rowspan=3|<tr>
|2003-2004||.D||||||10<tr>
|2004-2005||.D||||||16<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||03||00||03||||1500000.03028<tr>
|rowspan=5|Carpați Covasna||2003-2004||.D||||||14||rowspan=5|Kovásznai Kárpátok||rowspan=4|<tr>
|2004-2005||.D||||||08<tr>
|2009-2010||||.V||||01<tr>
|2010-2011||.IV||||||15<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||03||01||04||||1401001.03037<tr>
|rowspan=8|Catalina||2002-2003||.Da||||||08||rowspan=8|Szentkatolna||rowspan=7|<tr>
|2003-2004||||.J||||04<tr>
|2004-2005||||.J||||02<tr>
|2005-2006||.D||||||05<tr>
|2006-2007||.IV||||||12<tr>
|2007-2008||.IV||||||10<tr>
|2008-2009||.IV||||||16<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||05||02||07||||1102006.05051<tr>
|rowspan=10|CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI||2002-2003||.Db||||||01||rowspan=10|Bodzafordulói Csukás||rowspan=9|<tr>
|2009-2010||||.V||||04<tr>
|2010-2011||||.V||||01<tr>
|2011-2012||.IV||||||14<tr>
|2012-2013||.IV||||||11<tr>
|2013-2014||.IV||||||12<tr>
|2014-2015||.IV||||||15<tr>
|2015-2016||||.V||||03<tr>
|2016-2017||||.V||||06<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||05||04||09||||904014.05053<tr>
|rowspan=19|CSO BARAOLT||2002-2003||.Db||||||06||rowspan=19|Baróti VSC||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||06<tr>
|2004-2005||.D||||||01<tr>
|2005-2006||.D||||||01<tr>
|2006-2007||.IV||||||04<tr>
|2007-2008||.IV||||||05<tr>
|2008-2009||.IV||||||02<tr>
|2009-2010||.IV||||||11<tr>
|2010-2011||.IV||||||10<tr>
|2011-2012||.IV||||||09<tr>
|2012-2013||.IV||||||09<tr>
|2013-2014||.IV||||||10<tr>
|2014-2015||.IV||||||12<tr>
|2015-2016||.IV||||||15<tr>
|2016-2017||.IV||||||14<tr>
|2017-2018||.IV||||||06<tr>
|2018-2019||.IV||||||03<tr>
|2019-2020||.IV||||||04<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||18||00||18||||0.18128<tr>
|rowspan=4|DOLORES VENUS COVASNA||2011-2012||||.V||||02||rowspan=4|Kovásznai Dolores-Vénusz||rowspan=3|<tr>
|2012-2013||.IV||||||05<tr>
|2013-2014||.IV||||||99<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||02||01||03||||1501002.02104<tr>
|rowspan=15|DOZSA DALNIC||2005-2006||||.Jb||||06||rowspan=15|Dálnoki Dózsa||rowspan=14|<tr>
|2006-2007||||.V||||02<tr>
|2007-2008||.IV||||||11<tr>
|2008-2009||.IV||||||10<tr>
|2009-2010||.IV||||||10<tr>
|2010-2011||.IV||||||16<tr>
|2011-2012||||.V||||14<tr>
|2012-2013||||.V||||11<tr>
|2013-2014||||.V||||08<tr>
|2014-2015||||.V||||10<tr>
|2015-2016||||.V||||04<tr>
|2016-2017||||.V||||02<tr>
|2017-2018||.IV||||||09<tr>
|2019-2020||||.V||||07<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||05||09||14||||409064.05056<tr>
|rowspan=19|F.C. BREȚCU||2002-2003||||.J||||10||rowspan=19|Berecki FC||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||||.J||||10<tr>
|2004-2005||||.J||||09<tr>
|2005-2006||||.Ja||||07<tr>
|2006-2007||||.V||||09<tr>
|2007-2008||||.V||||12<tr>
|2008-2009||||.V||||02<tr>
|2009-2010||.IV||||||04<tr>
|2010-2011||.IV||||||02<tr>
|2011-2012||.IV||||||04<tr>
|2012-2013||.IV||||||06<tr>
|2013-2014||.IV||||||05<tr>
|2014-2015||.IV||||||02<tr>
|2015-2016||.IV||||||02<tr>
|2016-2017||.IV||||||15<tr>
|2017-2018||.IV||||||14<tr>
|2018-2019||.IV||||||13<tr>
|2019-2020||.IV||||||11<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||11||07||18||||7059.11078<tr>
|rowspan=18|F.C. CERNAT||2002-2003||||.J||||09||rowspan=18|Csernátoni FC||rowspan=17|<tr>
|2004-2005||||.J||||05<tr>
|2005-2006||||.Ja||||01<tr>
|2006-2007||.IV||||||07<tr>
|2007-2008||.IV||||||09<tr>
|2008-2009||.IV||||||15<tr>
|2009-2010||||.V||||12<tr>
|2010-2011||.IV||||||11<tr>
|2011-2012||.IV||||||12<tr>
|2012-2013||.IV||||||15<tr>
|2013-2014||||.V||||01<tr>
|2014-2015||.IV||||||04<tr>
|2015-2016||.IV||||||05<tr>
|2016-2017||.IV||||||05<tr>
|2017-2018||.IV||||||08<tr>
|2018-2019||.IV||||||12<tr>
|2019-2020||.IV||||||07<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||12||05||17||||105028.12110<tr>
|rowspan=18|F.C. OJDULA||2002-2003||.Da||||||03||rowspan=18|Ozsdolai FC||rowspan=17|<tr>
|2003-2004||.D||||||08<tr>
|2004-2005||.D||||||06<tr>
|2005-2006||.D||||||08<tr>
|2006-2007||.IV||||||06<tr>
|2007-2008||.IV||||||02<tr>
|2008-2009||.IV||||||04<tr>
|2009-2010||.IV||||||02<tr>
|2010-2011||.IV||||||04<tr>
|2011-2012||.IV||||||06<tr>
|2012-2013||.IV||||||08<tr>
|2013-2014||.IV||||||06<tr>
|2014-2015||.IV||||||06<tr>
|2015-2016||.IV||||||11<tr>
|2016-2017||.IV||||||10<tr>
|2017-2018||.IV||||||13<tr>
|2018-2019||.IV||||||14<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||17||00||17||||100000.17117<tr>
|rowspan=16|F.C. PĂPĂUȚI||2004-2005||||.J||||14||rowspan=16|Papolci FC||rowspan=15|<tr>
|2005-2006||||.Ja||||05<tr>
|2006-2007||||.V||||07<tr>
|2007-2008||||.V||||01<tr>
|2008-2009||||.V||||01<tr>
|2009-2010||.IV||||||07<tr>
|2010-2011||.IV||||||05<tr>
|2011-2012||.IV||||||05<tr>
|2012-2013||.IV||||||01<tr>
|2014-2015||||.V||||01<tr>
|2015-2016||.IV||||||03<tr>
|2016-2017||.IV||||||03<tr>
|2017-2018||.IV||||||02<tr>
|2018-2019||.IV||||||02<tr>
|2019-2020||.IV||||||02<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||09||06||15||||306029.09030<tr>
|rowspan=13|F.C. ZÁGON||2003-2004||||.J||||08||rowspan=13|Zágoni FC||rowspan=12|<tr>
|2004-2005||||.J||||01<tr>
|2005-2006||.D||||||02<tr>
|2006-2007||.IV||||||01<tr>
|2007-2008||.IV||||||01<tr>
|2008-2009||.IV||||||01<tr>
|2009-2010||.IV||||||01<tr>
|2010-2011||.IV||||||01<tr>
|2011-2012||.IV||||||01<tr>
|2016-2017||||.V||||01<tr>
|2017-2018||.IV||||||03<tr>
|2018-2019||.IV||||||01<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||09||03||12||||603010.09012<tr>
|rowspan=2|F.C. ZÁGON II||2007-2008||||.V||||17||rowspan=2|Zágoni FC II||rowspan=1|<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||01||01||||1701017.00000<tr>
|rowspan=12|HARGHITA AITA MARE||2002-2003||||.J||||15||rowspan=12|Nagyajtai Hargita||rowspan=11|<tr>
|2010-2011||||.V||||12<tr>
|2011-2012||||.V||||07<tr>
|2012-2013||||.V||||09<tr>
|2013-2014||||.V||||02<tr>
|2014-2015||.IV||||||13<tr>
|2015-2016||.IV||||||09<tr>
|2016-2017||.IV||||||12<tr>
|2017-2018||.IV||||||04<tr>
|2018-2019||.IV||||||09<tr>
|2019-2020||.IV||||||13<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||06||05||11||||705045.06060<tr>
|rowspan=14|KSE TÂRGU SECUIESC||2002-2003||.Da||||||04||rowspan=14|Kézdivásárhelyi SE||rowspan=13|<tr>
|2003-2004||.D||||||01<tr>
|2005-2006||.D||||||09<tr>
|2006-2007||.IV||||||11<tr>
|2007-2008||.IV||||||12<tr>
|2008-2009||.IV||||||11<tr>
|2009-2010||.IV||||||16<tr>
|2011-2012||||.V||||03<tr>
|2012-2013||.IV||||||99<tr>
|2013-2014||||.V||||03<tr>
|2014-2015||.IV||||||07<tr>
|2015-2016||.IV||||||04<tr>
|2016-2017||.IV||||||01<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||11||02||13||||502006.11175<tr>
|rowspan=3|Leț||2002-2003||||.J||||06||rowspan=3|Lécfalva||rowspan=2|<tr>
|2007-2008||||.V||||09<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||02||02||||1602015.00000<tr>
|rowspan=3|Mărcușa||2002-2003||||.J||||16||rowspan=3|Márkosfalva||rowspan=2|<tr>
|2003-2004||||.J||||99<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||02||02||||1602115.00000<tr>
|rowspan=4|Mărtineni||2005-2006||||.Ja||||08||rowspan=4|Martonfalva||rowspan=3|<tr>
|2006-2007||||.V||||12<tr>
|2007-2008||||.V||||99<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||03||03||||1503119.00000<tr>
|rowspan=7|Micfalău||2002-2003||.Db||||||05||rowspan=7|Mikóújfalu||rowspan=6|<tr>
|2003-2004||.D||||||09<tr>
|2004-2005||.D||||||12<tr>
|2005-2006||.D||||||10<tr>
|2006-2007||.IV||||||13<tr>
|2007-2008||.IV||||||99<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||06||00||06||||1200000.06148<tr>
|rowspan=19|NEMERE GHELINȚA||2002-2003||.Da||||||05||rowspan=19|Gelencei Nemere||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||07<tr>
|2004-2005||.D||||||11<tr>
|2005-2006||.D||||||07<tr>
|2006-2007||.IV||||||05<tr>
|2007-2008||.IV||||||07<tr>
|2008-2009||.IV||||||08<tr>
|2009-2010||.IV||||||06<tr>
|2010-2011||.IV||||||07<tr>
|2011-2012||.IV||||||03<tr>
|2012-2013||.IV||||||04<tr>
|2013-2014||.IV||||||02<tr>
|2014-2015||.IV||||||01<tr>
|2015-2016||.IV||||||01<tr>
|2016-2017||.IV||||||02<tr>
|2017-2018||.IV||||||01<tr>
|2018-2019||.IV||||||05<tr>
|2019-2020||.IV||||||06<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||18||00||18||||0.18088<tr>
|rowspan=13|NEMERE POIAN||2005-2006||||.Ja||||03||rowspan=13|Kézdiszentkereszti Nemere||rowspan=12|<tr>
|2006-2007||||.V||||03<tr>
|2007-2008||||.V||||06<tr>
|2008-2009||||.V||||05<tr>
|2009-2010||||.V||||13<tr>
|2010-2011||||.V||||08<tr>
|2011-2012||||.V||||09<tr>
|2012-2013||||.V||||14<tr>
|2013-2014||||.V||||07<tr>
|2014-2015||||.V||||09<tr>
|2015-2016||||.V||||09<tr>
|2016-2017||||.V||||99<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||12||12||||612185.00000<tr>
|rowspan=16|OLTUL CHILIENI||2002-2003||||.J||||14||rowspan=16|Kilyéni Olt||rowspan=15|<tr>
|2003-2004||||.J||||12<tr>
|2004-2005||||.J||||07<tr>
|2005-2006||||.Jb||||02<tr>
|2006-2007||||.V||||01<tr>
|2007-2008||||.V||||04<tr>
|2008-2009||||.V||||08<tr>
|2009-2010||||.V||||08<tr>
|2010-2011||||.V||||11<tr>
|2011-2012||||.V||||05<tr>
|2012-2013||||.V||||06<tr>
|2013-2014||||.V||||09<tr>
|2014-2015||||.V||||02<tr>
|2015-2016||.IV||||||06<tr>
|2016-2017||.IV||||||16<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||02||13||15||||313089.02022<tr>
|rowspan=18|OLTUL COȘENI||2002-2003||||.J||||01||rowspan=18|Szotyori Olt||rowspan=17|<tr>
|2003-2004||||.J||||05<tr>
|2004-2005||||.J||||06<tr>
|2005-2006||||.Jb||||05<tr>
|2006-2007||||.V||||04<tr>
|2007-2008||||.V||||08<tr>
|2008-2009||||.V||||11<tr>
|2009-2010||||.V||||07<tr>
|2010-2011||||.V||||02<tr>
|2011-2012||.IV||||||16<tr>
|2012-2013||||.V||||13<tr>
|2013-2014||||.V||||10<tr>
|2014-2015||||.V||||12<tr>
|2016-2017||||.V||||09<tr>
|2017-2018||||.V||||02<tr>
|2018-2019||||.V||||03<tr>
|2019-2020||||.V||||04<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||01||16||17||||116102.01016<tr>
|rowspan=19|PERKŐ SÂNZIENI||2002-2003||.Da||||||01||rowspan=19|Kézdiszentléleki Perkő||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||04<tr>
|2004-2005||.D||||||05<tr>
|2005-2006||.D||||||06<tr>
|2006-2007||.IV||||||10<tr>
|2007-2008||.IV||||||04<tr>
|2008-2009||.IV||||||06<tr>
|2009-2010||.IV||||||08<tr>
|2010-2011||.IV||||||13<tr>
|2011-2012||.IV||||||07<tr>
|2012-2013||.IV||||||14<tr>
|2013-2014||.IV||||||08<tr>
|2014-2015||.IV||||||09<tr>
|2015-2016||.IV||||||10<tr>
|2016-2017||.IV||||||08<tr>
|2017-2018||.IV||||||12<tr>
|2018-2019||.IV||||||08<tr>
|2019-2020||.IV||||||10<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||18||00||18||||0.18143<tr>
|rowspan=19|PRIMA BRĂDUȚ||2002-2003||.Db||||||03||rowspan=19|Bardoci Prima||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||12<tr>
|2004-2005||.D||||||04<tr>
|2005-2006||.D||||||03<tr>
|2006-2007||.IV||||||03<tr>
|2007-2008||.IV||||||06<tr>
|2008-2009||.IV||||||05<tr>
|2009-2010||.IV||||||05<tr>
|2010-2011||.IV||||||06<tr>
|2011-2012||.IV||||||02<tr>
|2012-2013||.IV||||||07<tr>
|2013-2014||.IV||||||03<tr>
|2014-2015||.IV||||||08<tr>
|2015-2016||.IV||||||08<tr>
|2016-2017||.IV||||||06<tr>
|2017-2018||.IV||||||05<tr>
|2018-2019||.IV||||||04<tr>
|2019-2020||.IV||||||03<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||18||00||18||||0.18093<tr>
|rowspan=10|PROGRESUL CHICHIȘ||2002-2003||||.J||||03||rowspan=10|Kökösi Haladás||rowspan=9|<tr>
|2003-2004||||.J||||01<tr>
|2004-2005||.D||||||15<tr>
|2008-2009||||.V||||03<tr>
|2009-2010||||.V||||03<tr>
|2010-2011||||.V||||04<tr>
|2014-2015||||.V||||04<tr>
|2015-2016||||.V||||07<tr>
|2016-2017||||.V||||04<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||01||08||09||||908029.01015<tr>
|rowspan=19|PROGRESUL SITA BUZĂULUI||2002-2003||.Da||||||06||rowspan=19|Szitabodzai Haladás||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||13<tr>
|2004-2005||.D||||||13<tr>
|2005-2006||.D||||||13<tr>
|2006-2007||.IV||||||14<tr>
|2007-2008||.IV||||||13<tr>
|2008-2009||.IV||||||09<tr>
|2009-2010||.IV||||||13<tr>
|2010-2011||.IV||||||14<tr>
|2011-2012||.IV||||||10<tr>
|2012-2013||.IV||||||13<tr>
|2013-2014||.IV||||||11<tr>
|2014-2015||.IV||||||10<tr>
|2015-2016||.IV||||||14<tr>
|2016-2017||||.V||||03<tr>
|2017-2018||||.V||||01<tr>
|2018-2019||.IV||||||11<tr>
|2019-2020||.IV||||||09<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||16||02||18||||2004.16186<tr>
|rowspan=4|SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE||2011-2012||||.V||||01||rowspan=4|Sepsiszentgyörgyi OSK||rowspan=3|<tr>
|2012-2013||.IV||||||02<tr>
|2013-2014||.IV||||||01<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||02||01||03||||1501001.02003<tr>
|rowspan=3|SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II||2015-2016||||.V||||05||rowspan=3|Sepsiszentgyörgyi OSK II||rowspan=2|<tr>
|2019-2020||.IV||||||01<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||01||01||02||||1601005.01001<tr>
|rowspan=19|SPARTACUS HĂGHIG||2002-2003||.Db||||||09||rowspan=19|Hidvégi Spartacus||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||.D||||||16<tr>
|2004-2005||||.J||||04<tr>
|2005-2006||||.Jb||||01<tr>
|2006-2007||.IV||||||09<tr>
|2007-2008||.IV||||||15<tr>
|2008-2009||.IV||||||14<tr>
|2009-2010||.IV||||||15<tr>
|2010-2011||||.V||||09<tr>
|2011-2012||||.V||||13<tr>
|2012-2013||||.V||||12<tr>
|2013-2014||||.V||||05<tr>
|2014-2015||||.V||||07<tr>
|2015-2016||||.V||||08<tr>
|2016-2017||||.V||||07<tr>
|2017-2018||||.V||||07<tr>
|2018-2019||||.V||||02<tr>
|2019-2020||||.V||||01<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||06||12||18||||12076.06078<tr>
|rowspan=17|STĂRUINȚA BODOC||2002-2003||.Db||||||04||rowspan=17|Bodoki Törekvés||rowspan=16|<tr>
|2003-2004||.D||||||02<tr>
|2004-2005||.D||||||02<tr>
|2005-2006||.D||||||04<tr>
|2006-2007||.IV||||||02<tr>
|2007-2008||.IV||||||03<tr>
|2008-2009||.IV||||||03<tr>
|2009-2010||.IV||||||03<tr>
|2010-2011||.IV||||||03<tr>
|2011-2012||.IV||||||08<tr>
|2012-2013||.IV||||||10<tr>
|2013-2014||.IV||||||09<tr>
|2014-2015||.IV||||||99<tr>
|2015-2016||||.V||||06<tr>
|2016-2017||||.V||||10<tr>
|2017-2018||||.V||||08<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||13||03||16||||203024.13152<tr>
|rowspan=13|SUGO BĂȚANII MARI||2008-2009||||.V||||12||rowspan=13|Nagybaconi Sugó||rowspan=12|<tr>
|2009-2010||||.V||||06<tr>
|2010-2011||||.V||||03<tr>
|2011-2012||||.V||||08<tr>
|2012-2013||||.V||||04<tr>
|2013-2014||||.V||||13<tr>
|2014-2015||||.V||||05<tr>
|2015-2016||||.V||||10<tr>
|2016-2017||||.V||||08<tr>
|2017-2018||||.V||||09<tr>
|2018-2019||||.V||||08<tr>
|2019-2020||||.V||||08<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||12||12||||612094.00000<tr>
|rowspan=3|Surcea||2002-2003||||.J||||13||rowspan=3|Szörcse||rowspan=2|<tr>
|2004-2005||||.J||||15<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||02||02||||1602028.00000<tr>
|rowspan=4|Tălișoara||2002-2003||.Db||||||02||rowspan=4|Olasztelek||rowspan=3|<tr>
|2003-2004||.D||||||05<tr>
|2004-2005||.D||||||03<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||03||00||03||||1500000.03010<tr>
|rowspan=7|Tamașfalău||2002-2003||||.J||||08||rowspan=7|Tamásfalva||rowspan=6|<tr>
|2003-2004||||.J||||09<tr>
|2004-2005||||.J||||16<tr>
|2005-2006||||.Jb||||04<tr>
|2006-2007||||.V||||11<tr>
|2007-2008||||.V||||14<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||06||06||||1206062.00000<tr>
|rowspan=5|Telechia||2002-2003||||.J||||12||rowspan=5|Telek||rowspan=4|<tr>
|2003-2004||||.J||||11<tr>
|2004-2005||||.J||||11<tr>
|2005-2006||||.Jb||||07<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||04||04||||1404041.00000<tr>
|rowspan=2|Transkurier Sfântu Gheorghe||2005-2006||.D||||||12||rowspan=2|Transkurier||rowspan=1|<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||01||00||01||||1700000.01012<tr>
|rowspan=8|Valea Crișului||2002-2003||||.J||||02||rowspan=8|Kőröspatak||rowspan=7|<tr>
|2003-2004||.D||||||03<tr>
|2004-2005||.D||||||07<tr>
|2006-2007||||.V||||10<tr>
|2007-2008||||.V||||10<tr>
|2008-2009||||.V||||04<tr>
|2009-2010||||.V||||05<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||02||05||07||||1105031.02010<tr>
|rowspan=19|VENUS OZUN||2002-2003||.Db||||||08||rowspan=19|Uzoni Vénusz||rowspan=18|<tr>
|2003-2004||||.J||||03<tr>
|2004-2005||.D||||||09<tr>
|2005-2006||.D||||||15<tr>
|2006-2007||.IV||||||16<tr>
|2007-2008||||.V||||03<tr>
|2008-2009||||.V||||09<tr>
|2009-2010||||.V||||02<tr>
|2010-2011||.IV||||||08<tr>
|2011-2012||.IV||||||15<tr>
|2012-2013||||.V||||03<tr>
|2013-2014||.IV||||||14<tr>
|2014-2015||.IV||||||14<tr>
|2015-2016||.IV||||||07<tr>
|2016-2017||.IV||||||09<tr>
|2017-2018||.IV||||||99<tr>
|2018-2019||||.V||||05<tr>
|2019-2020||||.V||||02<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||11||07||18||||7027.11214<tr>
|rowspan=15|VIITORUL MOACȘA||2002-2003||.Da||||||07||rowspan=15|Maksai Jövő||rowspan=14|<tr>
|2003-2004||.D||||||15<tr>
|2004-2005||||.J||||03<tr>
|2005-2006||||.Jb||||03<tr>
|2007-2008||||.V||||11<tr>
|2008-2009||||.V||||07<tr>
|2009-2010||||.V||||10<tr>
|2010-2011||||.V||||13<tr>
|2012-2013||||.V||||01<tr>
|2013-2014||.IV||||||04<tr>
|2014-2015||.IV||||||03<tr>
|2015-2016||.IV||||||99<tr>
|2016-2017||||.V||||11<tr>
|2017-2018||||.V||||06<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||05||09||14||||409065.05128<tr>
|rowspan=4|Viitorul Sfântu Gheorghe||2007-2008||.IV||||||08||rowspan=4|Sepsiszentgyörgyi Jövő||rowspan=3|<tr>
|2008-2009||.IV||||||07<tr>
|2009-2010||.IV||||||09<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||03||00||03||||1500000.03024<tr>
|rowspan=3|VOINȚA BARCANI ||2012-2013||||.V||||16||rowspan=3|Bárkányi Akarat||rowspan=2|<tr>
|2013-2014||||.V||||99<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||02||02||||1602115.00000<tr>
|rowspan=9|VOINȚA BOROȘNEU MARE||2004-2005||||.J||||13||rowspan=9|Nagyborosnyói Akarat||rowspan=8|<tr>
|2005-2006||||.Ja||||06<tr>
|2006-2007||||.V||||05<tr>
|2007-2008||||.V||||15<tr>
|2008-2009||||.V||||14<tr>
|2012-2013||||.V||||15<tr>
|2013-2014||||.V||||12<tr>
|2014-2015||||.V||||11<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||08||08||||1008091.00000<tr>
|rowspan=9|Zăbala||2003-2004||||.J||||13||rowspan=9|Zabola||rowspan=8|<tr>
|2004-2005||||.J||||12<tr>
|2005-2006||||.Ja||||02<tr>
|2006-2007||.IV||||||15<tr>
|2007-2008||||.V||||16<tr>
|2017-2018||||.V||||05<tr>
|2018-2019||||.V||||04<tr>
|2019-2020||||.V||||03<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||01||07||08||||1007055.01015<tr>
|rowspan=3|Zoltan||2002-2003||||.J||||11||rowspan=3|Zoltán||rowspan=2|<tr>
|2003-2004||||.J||||07<tr bgcolor="#D0F0C0">
|||00||02||02||||'''1602018.00000
|}
|
{| class="wikitable" style="margin-top:-5px; margin-right:-5px;margin-left:-5px;margin-bottom:-5px;"
 | - 
|1.<tr>||2.<tr>||3.<tr>||4.<tr>||5.<tr>||6.<tr>||7.<tr>||8.<tr>||9.<tr>||10.<tr>
||11.<tr>||12.<tr>||13.<tr>||14.<tr>||15.<tr>||16.<tr>||17.<tr>||18.<tr>||19.<tr>||20.<tr>
||21.<tr>||22.<tr>||23.<tr>||24.<tr>||25.<tr>||26.<tr>||27.<tr>||28.<tr>||29.<tr>||30.<tr>
||31.<tr>||32.<tr>||33.<tr>||34.<tr>||35.<tr>||36.<tr>||37.<tr>||38.<tr>||39.<tr>||40.<tr>
||41.<tr>||42.<tr>||43.<tr>||44.<tr>||45.<tr>||46.<tr>||47.<tr>||48.<tr>||49.<tr>||50.<tr>
||51.<tr>||52.<tr>||53.<tr>||54.<tr>||55.<tr>||56.<tr>||57.<tr>||58.<tr>||59.<tr>||60.<tr>
||61.<tr>||62.<tr>||63.<tr>||64.<tr>||65.<tr>||66.<tr>||67.<tr>||68.<tr>||69.<tr>||70.<tr>
||71.<tr>||72.<tr>||73.<tr>||74.<tr>||75.<tr>||76.<tr>||77.<tr>||78.<tr>||79.<tr>||80.<tr>
||81.<tr>||82.<tr>||83.<tr>||84.<tr>||85.<tr>||86.<tr>||87.<tr>||88.<tr>||89.<tr>||90.<tr>
||91.<tr>||92.<tr>||93.<tr>||94.<tr>||95.<tr>||96.<tr>||97.<tr>||98.<tr>||99.<tr>||100.<tr>
||101.<tr>||102.<tr>||103.<tr>||104.<tr>||105.<tr>||106.<tr>||107.<tr>||108.<tr>||109.<tr>||110.<tr>
||111.<tr>||112.<tr>||113.<tr>||114.<tr>||115.<tr>||116.<tr>||117.<tr>||118.<tr>||119.<tr>||120.<tr>
||121.<tr>||122.<tr>||123.<tr>||124.<tr>||125.<tr>||126.<tr>||127.<tr>||128.<tr>||129.<tr>||130.<tr>
||131.<tr>||132.<tr>||133.<tr>||134.<tr>||135.<tr>||136.<tr>||137.<tr>||138.<tr>||139.<tr>||140.<tr>
||141.<tr>||142.<tr>||143.<tr>||144.<tr>||145.<tr>||146.<tr>||147.<tr>||148.<tr>||149.<tr>||150.<tr>
||151.<tr>||152.<tr>||153.<tr>||154.<tr>||155.<tr>||156.<tr>||157.<tr>||158.<tr>||159.<tr>||160.<tr>
||161.<tr>||162.<tr>||163.<tr>||164.<tr>||165.<tr>||166.<tr>||167.<tr>||168.<tr>||169.<tr>||170.<tr>
||171.<tr>||172.<tr>||173.<tr>||174.<tr>||175.<tr>||176.<tr>||177.<tr>||178.<tr>||179.<tr>||180.<tr>
||181.<tr>||182.<tr>||183.<tr>||184.<tr>||185.<tr>||186.<tr>||187.<tr>||188.<tr>||189.<tr>||190.<tr>
||191.<tr>||192.<tr>||193.<tr>||194.<tr>||195.<tr>||196.<tr>||197.<tr>||198.<tr>||199.<tr>||200.<tr>
||201.<tr>||202.<tr>||203.<tr>||204.<tr>||205.<tr>||206.<tr>||207.<tr>||208.<tr>||209.<tr>||210.<tr>
||211.<tr>||212.<tr>||213.<tr>||214.<tr>||215.<tr>||216.<tr>||217.<tr>||218.<tr>||219.<tr>||220.<tr>
||221.<tr>||222.<tr>||223.<tr>||224.<tr>||225.<tr>||226.<tr>||227.<tr>||228.<tr>||229.<tr>||230.<tr>
||231.<tr>||232.<tr>||233.<tr>||234.<tr>||235.<tr>||236.<tr>||237.<tr>||238.<tr>||239.<tr>||240.<tr>
||241.<tr>||242.<tr>||243.<tr>||244.<tr>||245.<tr>||246.<tr>||247.<tr>||248.<tr>||249.<tr>||250.<tr>
||251.<tr>||252.<tr>||253.<tr>||254.<tr>||255.<tr>||256.<tr>||257.<tr>||258.<tr>||259.<tr>||260.<tr>
||261.<tr>||262.<tr>||263.<tr>||264.<tr>||265.<tr>||266.<tr>||267.<tr>||268.<tr>||269.<tr>||270.<tr>
||271.<tr>||272.<tr>||273.<tr>||274.<tr>||275.<tr>||276.<tr>||277.<tr>||278.<tr>||279.<tr>||280.<tr>
||281.<tr>||282.<tr>||283.<tr>||284.<tr>||285.<tr>||286.<tr>||287.<tr>||288.<tr>||289.<tr>||290.<tr>
||291.<tr>||292.<tr>||293.<tr>||294.<tr>||295.<tr>||296.<tr>||297.<tr>||298.<tr>||299.<tr>||300.<tr>
||301.<tr>||302.<tr>||303.<tr>||304.<tr>||305.<tr>||306.<tr>||307.<tr>||308.<tr>||309.<tr>||310.<tr>
||311.<tr>||312.<tr>||313.<tr>||314.<tr>||315.<tr>||316.<tr>||317.<tr>||318.<tr>||319.<tr>||320.<tr>
||321.<tr>||322.<tr>||323.<tr>||324.<tr>||325.<tr>||326.<tr>||327.<tr>||328.<tr>||329.<tr>||330.<tr>
||331.<tr>||332.<tr>||333.<tr>||334.<tr>||335.<tr>||336.<tr>||337.<tr>||338.<tr>||339.<tr>||340.<tr>
||341.<tr>||342.<tr>||343.<tr>||344.<tr>||345.<tr>||346.<tr>||347.<tr>||348.<tr>||349.<tr>||350.<tr>
||351.<tr>||352.<tr>||353.<tr>||354.<tr>||355.<tr>||356.<tr>||357.<tr>||358.<tr>||359.<tr>||360.<tr>
||361.<tr>||362.<tr>||363.<tr>||364.<tr>||365.<tr>||366.<tr>||367.<tr>||368.<tr>||369.<tr>||370.<tr>
||371.<tr>||372.<tr>||373.<tr>||374.<tr>||375.<tr>||376.<tr>||377.<tr>||378.<tr>||379.<tr>||380.<tr>
||381.<tr>||382.<tr>||383.<tr>||384.<tr>||385.<tr>||386.<tr>||387.<tr>||388.<tr>||389.<tr>||390.<tr>
||391.<tr>||392.<tr>||393.<tr>||394.<tr>||395.<tr>||396.<tr>||397.<tr>||398.<tr>||399.<tr>||400.<tr>
||401.<tr>||402.<tr>||403.<tr>||404.<tr>||405.<tr>||406.<tr>||407.<tr>||408.<tr>||409.<tr>||410.<tr>
||411.<tr>||412.<tr>||413.<tr>||414.<tr>||415.<tr>||416.<tr>||417.<tr>||418.<tr>||419.<tr>||420.<tr>
||421.<tr>||422.<tr>||423.<tr>||424.<tr>||425.<tr>||426.<tr>||427.<tr>||428.<tr>||429.<tr>||430.<tr>
||431.<tr>||432.<tr>||433.<tr>||434.<tr>||435.<tr>||436.<tr>||437.<tr>||438.<tr>||439.<tr>||440.<tr>
||441.<tr>||442.<tr>||443.<tr>||444.<tr>||445.<tr>||446.<tr>||447.<tr>||448.<tr>||449.<tr>||450.<tr>
||451.<tr>||452.<tr>||453.<tr>||454.<tr>||455.<tr>||456.<tr>||457.<tr>||458.<tr>||459.<tr>||460.<tr>
||461.<tr>||462.<tr>||463.<tr>||464.<tr>||465.<tr>||466.<tr>||467.<tr>||468.<tr>||469.<tr>||470.<tr>
||471.<tr>||472.<tr>||473.<tr>||474.<tr>||475.<tr>||476.<tr>||477.<tr>||478.<tr>||479.<tr>||480.<tr>
||481.<tr>||482.<tr>||483.<tr>||484.<tr>||485.<tr>||486.<tr>||487.<tr>||488.<tr>||489.<tr>||490.<tr>
||491.<tr>||492.<tr>||493.<tr>||494.<tr>||495.<tr>||496.<tr>||497.<tr>||498.<tr>||499.<tr>||500.<tr>
||501.<tr>||502.<tr>||503.<tr>||504.<tr>||505.<tr>||506.<tr>||507.<tr>||508.<tr>||509.<tr>||510.<tr>
||511.<tr>||512.<tr>||513.<tr>||514.<tr>||515.<tr>||516.<tr>||517.<tr>||518.<tr>||519.<tr>||520.<tr>
||521.<tr>||522.<tr>||523.<tr>||524.<tr>||525.<tr>||526.<tr>||527.<tr>||528.<tr>||529.<tr>||530.<tr>
||531.<tr>||532.<tr>||533.<tr>||534.<tr>||535.<tr>||536.<tr>||537.<tr>||538.<tr>||539.<tr>||540.<tr>
||541.<tr>||542.<tr>||543.<tr>||544.<tr>||545.<tr>||546.<tr>||547.<tr>||548.<tr>||549.<tr>||550.<tr>
||551.<tr>||552.<tr>||553.<tr>||554.<tr>||555.<tr>||556.<tr>||557.<tr>||558.<tr>||559.<tr>||560.<tr>
||561.<tr>||562.<tr>||563.<tr>||564.<tr>||565.<tr>||566.<tr>||567.<tr>||568.<tr>||569.<tr>||570.<tr>
||571.<tr>||572.<tr>||573.<tr>||574.<tr>||575.
|}
|}
|
Instrucțiuni pentru tabelul 1 :

Calcul coeficient : 
 - cu cât coeficientul este mai mic, cu atât echipa este mai redutabilă ;
 - pentru (A) = 0,01 + 0,00001 * locul ocupat ; 
 - pentru (B) = 1000 + locul ocupat ; 
 - echipa n-a jucat în sezonul respectiv = 100000.
Legendă tabel 1 :
 - A, D, Da, Db, IV = Divizia D / Liga a IV-a ;
 - B, J, Ja, Jb, V = Campionatul județean / Liga a V-a ;
 - T = sezoane jucate (A+B) ;
 - L = locul ocupat (locul 99, echipa a jucat în sezonul respectiv dar apoi s-a retras sau a fost exclusă).
 - N = Nume echipã (RO) sau Nume echipã (HU) ;
 - S = Sezon ;
 - C = Coeficient ;
 - asc / desc = sortare ascendentă / descendentă.
|}

Statistică : Divizia D / Liga a IV-a (2002-2020)
{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|<div style="height:38em; width:68em; overflow-y:scroll; background:white">
{|
|
{| class="wikitable sortable" style="margin-top:-5px; margin-right:-5px; margin-left:-5px;margin-bottom:-5px;"
!style="white-space:nowrap;"|Sezon!!A!!L!!M!!V!!E!!Î||GM!!GP!!p!!P!!P/M!!V/M!!Nume echipã (RO)
||||1||||16||2||2||12||21||57||8||8||0.50||12.5%||AS ARCUȘ<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||128||41||14||73||201||322||137||137||1.07||32.0%||AS COVASNA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||4||||100||39||20||41||204||202||137||137||1.37||39.0%||ATSC RECI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||18||||510||177||75||258||885||1208||603||606||1.19||34.7%||AVÂNTUL ILIENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||BÁLVÁNYOS TURIA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||BRADUL COMANDĂU<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||58||13||4||41||79||176||43||43||0.74||22.4%||Brateș<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||10||||290||83||29||178||403||856||278||278||0.96||28.6%||BSE BELIN<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||3||||88||30||16||42||148||187||106||106||1.20||34.1%||Câmpul Frumos<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||3||||90||30||16||44||151||187||103||106||1.18||33.3%||Carpați Covasna<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||144||44||13||87||225||420||144||145||1.01||30.6%||Catalina<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||146||49||27||70||244||317||174||174||1.19||33.6%||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||18||||510||235||63||212||1195||1023||768||768||1.51||46.1%||CSO BARAOLT<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||28||13||4||11||56||46||43||43||1.54||46.4%||DOLORES VENUS COVASNA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||146||41||17||88||263||454||140||140||0.96||28.1%||DOZSA DALNIC<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||11||||302||143||42||117||653||603||467||471||1.56||47.4%||F.C. BREȚCU<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||12||||332||126||47||159||612||801||422||425||1.28||38.0%||F.C. CERNAT<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||17||||490||220||70||200||1026||934||730||730||1.49||44.9%||F.C. OJDULA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||9||||246||167||27||52||701||301||528||528||2.15||67.9%||F.C. PĂPĂUȚI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||9||||260||221||26||13||1137||173||689||689||2.65||85.0%||F.C. ZÁGON<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||F.C. ZÁGON II<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||156||58||21||77||287||350||195||195||1.25||37.2%||HARGHITA AITA MARE<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||10||||290||130||33||127||685||586||422||423||1.46||44.8%||KSE TÂRGU SECUIESC<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Leț<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Mărcușa<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Mărtineni<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||5||||150||54||18||78||284||435||174||180||1.20||36.0%||Micfalău<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||18||||505||280||63||162||1214||746||903||903||1.79||55.4%||NEMERE GHELINȚA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||NEMERE POIAN<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||58||19||7||32||98||115||64||64||1.10||32.8%||OLTUL CHILIENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||30||5||3||22||35||118||18||18||0.60||16.7%||OLTUL COȘENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||18||||506||204||83||219||905||869||695||695||1.37||40.3%||PERKŐ SÂNZIENI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||18||||510||279||72||159||1219||754||909||909||1.78||54.7%||PRIMA BRĂDUȚ<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||30||6||2||22||25||112||20||20||0.67||20.0%||PROGRESUL CHICHIȘ<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||16||||447||130||45||272||772||1466||434||435||0.97||29.1%||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||56||50||2||4||232||29||152||152||2.71||89.3%||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||16||15||1||0||93||8||46||46||2.88||93.8%||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||6||||180||37||24||119||292||692||135||135||0.75||20.6%||SPARTACUS HĂGHIG<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||12||||354||203||44||107||929||525||653||653||1.84||57.3%||STĂRUINȚA BODOC<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||SUGO BĂȚANII MARI<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Surcea<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||3||||92||54||13||25||191||88||175||175||1.90||58.7%||Tălișoara<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Tamașfalău<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Telechia<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||28||8||6||14||48||68||25||30||1.07||28.6%||Transkurier Sfântu Gheorghe<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||2||||60||34||7||19||121||73||109||109||1.82||56.7%||Valea Crișului<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||10||||294||87||46||161||464||727||302||307||1.04||29.6%||VENUS OZUN<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||4||||114||46||20||48||229||229||158||158||1.39||40.4%||VIITORUL MOACȘA<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||3||||88||38||13||37||164||164||127||127||1.44||43.2%||Viitorul Sfântu Gheorghe<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||VOINȚA BARCANI <tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||VOINȚA BOROȘNEU MARE<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||1||||30||7||4||19||41||143||22||25||0.83||23.3%||Zăbala<tr bgcolor="#D0F0C0">
||||0||||0||0||0||0||0||0||0||0||0.00||0.0%||Zoltan<tr>
||2002-2003||Da||1||28||19||5||4||78||32||62|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2002-2003||Da||2||28||17||4||7||65||41||55|| || || ||Câmpul Frumos<tr>
||2002-2003||Da||3||28||16||6||6||60||33||54|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2002-2003||Da||4||28||13||4||11||68||47||43|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2002-2003||Da||5||28||10||1||17||56||67||31|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2002-2003||Da||6||28||9||4||15||44||69||31|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2002-2003||Da||7||28||7||7||14||38||52||28|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2002-2003||Da||8||28||4||3||21||35||118||15|| || || ||Catalina<tr>
||2002-2003||Db||1||32||21||6||5||87||31||69|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2002-2003||Db||2||32||19||5||8||72||28||62|| || || ||Tălișoara<tr>
||2002-2003||Db||3||32||16||9||7||76||41||57|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2002-2003||Db||4||32||15||9||8||65||44||54|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2002-2003||Db||5||32||13||2||17||57||82||41|| || || ||Micfalău<tr>
||2002-2003||Db||6||32||10||6||16||56||60||36|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2002-2003||Db||7||32||8||11||13||44||58||35|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2002-2003||Db||8||32||10||5||17||50||74||35|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2002-2003||Db||9||32||3||5||24||32||128||14|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2003-2004||D||1||30||22||4||4||107||21||70|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2003-2004||D||2||30||20||5||5||79||22||65|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2003-2004||D||3||30||21||1||8||61||32||64|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2003-2004||D||4||30||15||5||10||56||34||50|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2003-2004||D||5||30||15||5||10||55||33||50|| || || ||Tălișoara<tr>
||2003-2004||D||6||30||14||6||10||64||41||48|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2003-2004||D||7||30||14||4||12||44||61||46|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2003-2004||D||8||30||12||8||10||58||50||44|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2003-2004||D||9||30||13||3||14||52||60||42|| || || ||Micfalău<tr>
||2003-2004||D||10||30||10||10||10||59||62||40|| || || ||Câmpul Frumos<tr>
||2003-2004||D||11||30||10||7||13||49||58||37|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2003-2004||D||12||30||10||2||18||38||72||32|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2003-2004||D||13||30||9||4||17||58||95||31|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2003-2004||D||14||30||7||9||14||44||56||30|| || || ||Carpați Covasna<tr>
||2003-2004||D||15||30||7||1||22||41||89||22|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2003-2004||D||16||30||3||2||25||44||125||11|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2004-2005||D||1||30||25||2||3||114||22||77|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2004-2005||D||2||30||22||1||7||89||31||67|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2004-2005||D||3||30||20||3||7||64||27||63|| || || ||Tălișoara<tr>
||2004-2005||D||4||30||17||5||8||98||49||56|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2004-2005||D||5||30||15||6||9||66||38||51|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2004-2005||D||6||30||15||5||10||76||46||50|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2004-2005||D||7||30||13||6||11||60||41||45|| || || ||Valea Crișului<tr>
||2004-2005||D||8||30||13||5||12||61||50||44|| || || ||Carpați Covasna<tr>
||2004-2005||D||9||30||12||6||12||56||65||42|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2004-2005||D||10||30||12||2||16||43||85||38|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2004-2005||D||11||29||9||6||14||47||56||33|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2004-2005||D||12||30||10||3||17||64||95||33|| || || ||Micfalău<tr>
||2004-2005||D||13||29||9||3||17||41||88||30|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2004-2005||D||14||30||8||3||19||51||93||27|| || || ||Brateș<tr>
||2004-2005||D||15||30||6||2||22||25||112||20|| || || ||PROGRESUL CHICHIȘ<tr>
||2004-2005||D||16||30||3||2||25||24||84||11|| || || ||Câmpul Frumos<tr>
||2005-2006||D||1||28||24||2||2||122||24||74|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2005-2006||D||2||28||22||3||3||91||25||69|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2005-2006||D||3||28||19||4||5||58||30||61|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2005-2006||D||4||28||19||3||6||59||34||60|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2005-2006||D||5||28||14||4||10||66||50||45|| || || ||Catalina<tr>
||2005-2006||D||6||28||13||2||13||52||49||41|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2005-2006||D||7||28||12||4||12||52||52||40|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2005-2006||D||8||28||10||4||14||52||45||34|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2005-2006||D||9||28||9||5||14||51||61||32|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2005-2006||D||10||28||7||8||13||64||90||28|| || || ||Micfalău<tr>
||2005-2006||D||11||28||8||4||16||47||75||28|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2005-2006||D||12||28||8||6||14||48||68||25|| || || ||Transkurier Sfântu Gheorghe<tr>
||2005-2006||D||13||28||7||1||20||47||104||21|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2005-2006||D||14||28||5||1||22||28||83||16|| || || ||Brateș<tr>
||2005-2006||D||15||28||5||5||18||33||80||15|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2006-2007||IV||1||30||29||0||1||152||23||87|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2006-2007||IV||2||30||20||6||4||108||43||66|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2006-2007||IV||3||30||18||3||9||79||43||57|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2006-2007||IV||4||30||17||3||10||95||44||54|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2006-2007||IV||5||30||15||4||11||85||46||49|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2006-2007||IV||6||30||14||6||10||70||47||48|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2006-2007||IV||7||30||13||3||14||50||57||42|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2006-2007||IV||8||30||12||3||15||67||64||39|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2006-2007||IV||9||30||11||6||13||61||101||39|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2006-2007||IV||10||30||11||5||14||52||48||38|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2006-2007||IV||11||30||11||2||17||54||67||34|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2006-2007||IV||12||30||10||1||19||49||75||31|| || || ||Catalina<tr>
||2006-2007||IV||13||30||11||2||17||47||108||30|| || || ||Micfalău<tr>
||2006-2007||IV||14||30||8||4||18||56||92||28|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2006-2007||IV||15||30||7||4||19||41||143||22|| || || ||Zăbala<tr>
||2006-2007||IV||16||30||4||6||20||38||103||18|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2007-2008||IV||1||28||26||2||0||126||9||80|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2007-2008||IV||2||28||19||3||6||95||37||60|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2007-2008||IV||3||28||18||5||5||90||32||59|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2007-2008||IV||4||28||14||6||8||55||42||48|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2007-2008||IV||5||28||14||5||9||66||38||47|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2007-2008||IV||6||28||14||4||10||76||43||46|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2007-2008||IV||7||28||14||2||12||53||46||44|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2007-2008||IV||8||28||11||4||13||55||57||37|| || || ||Viitorul Sfântu Gheorghe<tr>
||2007-2008||IV||9||28||9||4||15||40||73||31|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2007-2008||IV||10||28||8||4||16||34||57||28|| || || ||Catalina<tr>
||2007-2008||IV||11||28||9||1||18||50||103||28|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2007-2008||IV||12||28||8||3||17||53||88||27|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2007-2008||IV||13||28||7||3||18||51||98||24|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2007-2008||IV||14||28||7||2||19||33||92||23|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2007-2008||IV||15||28||6||4||18||54||116||22|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2008-2009||IV||1||30||25||5||0||124||17||80|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2008-2009||IV||2||30||22||6||2||95||25||72|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2008-2009||IV||3||30||19||3||8||116||34||60|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2008-2009||IV||4||30||17||7||6||72||39||58|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2008-2009||IV||5||30||17||3||10||91||45||54|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2008-2009||IV||6||30||13||9||8||65||42||48|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2008-2009||IV||7||30||14||5||11||60||45||47|| || || ||Viitorul Sfântu Gheorghe<tr>
||2008-2009||IV||8||30||12||3||15||43||50||39|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2008-2009||IV||9||30||10||3||17||56||96||33|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2008-2009||IV||10||30||9||5||16||65||92||32|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2008-2009||IV||11||30||9||2||19||56||70||29|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2008-2009||IV||12||30||8||4||18||39||75||28|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2008-2009||IV||13||30||9||1||20||42||128||28|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2008-2009||IV||14||30||7||6||17||51||98||27|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2008-2009||IV||15||30||8||3||19||49||89||27|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2008-2009||IV||16||30||8||1||21||41||120||25|| || || ||Catalina<tr>
||2009-2010||IV||1||30||27||3||0||137||15||84|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2009-2010||IV||2||30||19||6||5||67||33||63|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2009-2010||IV||3||30||19||2||9||93||50||59|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2009-2010||IV||4||30||15||7||8||81||43||54|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2009-2010||IV||5||30||17||3||10||70||37||54|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2009-2010||IV||6||30||16||6||8||66||39||54|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2009-2010||IV||7||30||16||2||12||87||50||50|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2009-2010||IV||8||30||16||2||12||46||39||50|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2009-2010||IV||9||30||13||4||13||49||62||43|| || || ||Viitorul Sfântu Gheorghe<tr>
||2009-2010||IV||10||30||10||2||18||51||75||32|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2009-2010||IV||11||30||9||3||18||52||58||30|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2009-2010||IV||12||30||8||6||16||56||85||30|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2009-2010||IV||13||30||8||2||20||50||94||26|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2009-2010||IV||14||30||7||5||18||37||89||26|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2009-2010||IV||15||30||7||1||22||50||124||22|| || || ||SPARTACUS HĂGHIG<tr>
||2009-2010||IV||16||30||4||3||23||30||129||15|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2010-2011||IV||1||30||26||2||2||156||21||80|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2010-2011||IV||2||30||20||4||6||72||27||64|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2010-2011||IV||3||30||18||3||9||78||43||57|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2010-2011||IV||4||30||17||3||10||69||60||54|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2010-2011||IV||5||30||16||3||11||74||54||51|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2010-2011||IV||6||30||16||3||11||55||46||51|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2010-2011||IV||7||30||14||7||9||89||49||49|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2010-2011||IV||8||30||12||5||13||54||46||41|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2010-2011||IV||9||30||11||2||17||43||95||35|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2010-2011||IV||10||30||10||4||16||72||74||34|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2010-2011||IV||11||30||10||3||17||42||100||33|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2010-2011||IV||12||30||8||8||14||53||66||32|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2010-2011||IV||13||30||10||2||18||41||61||32|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2010-2011||IV||14||30||10||2||18||49||96||32|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2010-2011||IV||15||30||10||2||18||46||81||29|| || || ||Carpați Covasna<tr>
||2010-2011||IV||16||30||4||3||23||41||115||15|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2011-2012||IV||1||30||26||3||1||138||20||81|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2011-2012||IV||2||30||21||4||5||72||33||67|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2011-2012||IV||3||30||19||2||9||89||37||59|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2011-2012||IV||4||30||17||2||11||70||37||53|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2011-2012||IV||5||30||16||5||9||71||51||53|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2011-2012||IV||6||30||14||2||14||61||63||44|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2011-2012||IV||7||30||12||7||11||57||46||43|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2011-2012||IV||8||30||14||0||16||71||67||42|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2011-2012||IV||9||30||12||5||13||49||56||41|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2011-2012||IV||10||30||11||5||14||53||88||38|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2011-2012||IV||11||30||10||2||18||52||75||32|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2011-2012||IV||12||30||9||5||16||42||76||32|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2011-2012||IV||13||30||9||3||18||49||83||30|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2011-2012||IV||14||30||8||6||16||46||63||30|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2011-2012||IV||15||30||7||4||19||24||71||25|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2011-2012||IV||16||30||5||3||22||35||118||18|| || || ||OLTUL COȘENI<tr>
||2012-2013||IV||1||28||25||1||2||103||16||76|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2012-2013||IV||2||28||22||2||4||86||16||68|| || || ||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE<tr>
||2012-2013||IV||3||28||19||3||6||76||38||60|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2012-2013||IV||4||28||17||3||8||57||20||54|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2012-2013||IV||5||28||13||4||11||56||46||43|| || || ||DOLORES VENUS COVASNA<tr>
||2012-2013||IV||6||28||14||1||13||60||48||43|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2012-2013||IV||7||28||13||3||12||53||45||42|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2012-2013||IV||8||28||13||2||13||62||53||41|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2012-2013||IV||9||28||10||0||18||51||66||30|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2012-2013||IV||10||28||8||5||15||38||60||29|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2012-2013||IV||11||28||7||6||15||37||59||27|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2012-2013||IV||12||28||8||2||18||30||95||26|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2012-2013||IV||13||28||8||1||19||53||98||25|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2012-2013||IV||14||28||7||3||18||31||64||24|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2012-2013||IV||15||28||8||0||20||35||104||24|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2013-2014||IV||1||28||28||0||0||146||13||84|| || || ||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE<tr>
||2013-2014||IV||2||28||20||5||3||93||30||65|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2013-2014||IV||3||28||17||3||8||64||42||54|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2013-2014||IV||4||28||16||5||7||77||41||53|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2013-2014||IV||5||28||17||4||7||80||47||49|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2013-2014||IV||6||28||14||3||11||78||62||45|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2013-2014||IV||7||28||12||3||13||68||64||39|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2013-2014||IV||8||28||10||7||11||43||40||37|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2013-2014||IV||9||28||11||2||15||43||65||35|| || || ||STĂRUINȚA BODOC<tr>
||2013-2014||IV||10||28||9||4||15||57||77||31|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2013-2014||IV||11||28||9||1||18||54||107||28|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2013-2014||IV||12||28||7||5||16||40||88||26|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2013-2014||IV||13||28||7||4||17||47||87||25|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2013-2014||IV||14||28||5||6||17||43||86||21|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2013-2014||IV||15||28||2||0||26||19||103||6|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2014-2015||IV||1||28||22||1||5||85||22||67|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2014-2015||IV||2||28||19||7||2||89||29||64|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2014-2015||IV||3||28||16||7||5||73||47||55|| || || ||VIITORUL MOACȘA<tr>
||2014-2015||IV||4||28||16||4||8||65||39||49|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2014-2015||IV||5||28||14||7||7||50||41||49|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2014-2015||IV||6||28||11||7||10||50||32||40|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2014-2015||IV||7||28||12||3||13||56||52||39|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2014-2015||IV||8||28||11||5||12||62||53||38|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2014-2015||IV||9||28||10||3||15||42||56||33|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2014-2015||IV||10||28||10||2||16||39||84||32|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2014-2015||IV||11||28||10||1||17||40||72||31|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2014-2015||IV||12||28||8||4||16||36||63||28|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2014-2015||IV||13||28||7||5||16||52||70||26|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2014-2015||IV||14||28||7||2||19||39||76||23|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2014-2015||IV||15||28||6||4||18||34||76||22|| || || ||CIUCAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI<tr>
||2015-2016||IV||1||28||23||2||3||69||29||71|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2015-2016||IV||2||28||19||4||5||78||26||61|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2015-2016||IV||3||28||17||6||5||75||36||57|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2015-2016||IV||4||28||17||4||7||90||34||55|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2015-2016||IV||5||28||15||6||7||84||38||51|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2015-2016||IV||6||28||15||4||9||75||37||49|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2015-2016||IV||7||28||14||4||10||69||32||46|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2015-2016||IV||8||28||13||4||11||62||53||43|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2015-2016||IV||9||28||12||6||10||66||64||42|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2015-2016||IV||10||28||8||4||16||43||61||28|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2015-2016||IV||11||28||8||2||18||43||80||26|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2015-2016||IV||12||28||8||4||16||41||52||25|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2015-2016||IV||13||28||5||5||18||30||91||20|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2015-2016||IV||14||28||4||1||23||26||112||13|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2015-2016||IV||15||28||3||2||23||30||136||11|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2016-2017||IV||1||30||25||3||2||120||17||78|| || || ||KSE TÂRGU SECUIESC<tr>
||2016-2017||IV||2||30||23||2||5||100||39||71|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2016-2017||IV||3||30||22||3||5||92||35||69|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2016-2017||IV||4||30||18||4||8||83||51||58|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2016-2017||IV||5||30||17||5||8||82||34||56|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2016-2017||IV||6||30||17||5||8||71||41||56|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2016-2017||IV||7||30||12||2||16||46||67||38|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2016-2017||IV||8||30||11||4||15||67||62||37|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2016-2017||IV||9||30||11||3||16||58||94||36|| || || ||VENUS OZUN<tr>
||2016-2017||IV||10||30||11||2||17||48||79||35|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2016-2017||IV||11||30||10||3||17||51||65||33|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2016-2017||IV||12||30||10||1||19||49||58||31|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2016-2017||IV||13||30||9||4||17||52||85||31|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2016-2017||IV||14||30||8||3||19||38||120||27|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2016-2017||IV||15||30||7||3||20||37||92||24|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2016-2017||IV||16||30||4||3||23||23||78||15|| || || ||OLTUL CHILIENI<tr>
||2017-2018||IV||1||28||22||4||2||94||23||70|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2017-2018||IV||2||28||20||5||3||73||28||65|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2017-2018||IV||3||28||19||5||4||90||29||62|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2017-2018||IV||4||28||18||4||6||71||34||58|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2017-2018||IV||5||28||17||6||5||77||28||57|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2017-2018||IV||6||28||12||2||14||56||64||38|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2017-2018||IV||7||28||11||4||13||49||57||37|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2017-2018||IV||8||28||10||5||13||48||78||35|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2017-2018||IV||9||28||9||6||13||56||69||33|| || || ||DOZSA DALNIC<tr>
||2017-2018||IV||10||28||8||7||13||49||51||31|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2017-2018||IV||11||28||6||9||13||40||63||27|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2017-2018||IV||12||28||6||5||17||34||69||23|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2017-2018||IV||13||28||7||1||20||40||69||22|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2017-2018||IV||14||28||6||2||20||38||93||20|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2017-2018||IV||15||28||6||1||21||42||102||19|| || || ||BSE BELIN<tr>
||2018-2019||IV||1||26||21||3||2||123||14||66|| || || ||F.C. ZÁGON<tr>
||2018-2019||IV||2||26||21||1||4||72||14||64|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2018-2019||IV||3||26||16||4||6||98||41||52|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2018-2019||IV||4||26||13||6||7||65||35||45|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2018-2019||IV||5||26||11||7||8||54||43||40|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2018-2019||IV||6||26||12||3||11||47||50||39|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2018-2019||IV||7||26||10||5||11||48||44||35|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2018-2019||IV||8||26||10||5||11||47||48||35|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2018-2019||IV||9||26||9||2||15||38||71||29|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2018-2019||IV||10||26||8||3||15||41||62||27|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2018-2019||IV||11||26||7||5||14||64||96||26|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2018-2019||IV||12||26||6||6||14||46||81||24|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2018-2019||IV||13||26||6||5||15||27||90||23|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2018-2019||IV||14||26||3||3||20||25||106||12|| || || ||F.C. OJDULA<tr>
||2019-2020||IV||1||16||15||1||0||93||8||46|| || || ||SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE II<tr>
||2019-2020||IV||2||16||14||1||1||54||17||43|| || || ||F.C. PĂPĂUȚI<tr>
||2019-2020||IV||3||16||13||0||3||52||18||39|| || || ||PRIMA BRĂDUȚ<tr>
||2019-2020||IV||4||16||12||2||2||44||14||38|| || || ||CSO BARAOLT<tr>
||2019-2020||IV||5||16||10||0||6||34||33||30|| || || ||AS COVASNA<tr>
||2019-2020||IV||6||16||7||0||9||38||37||21|| || || ||NEMERE GHELINȚA<tr>
||2019-2020||IV||7||16||5||3||8||29||32||18|| || || ||F.C. CERNAT<tr>
||2019-2020||IV||8||16||5||2||9||33||44||17|| || || ||ATSC RECI<tr>
||2019-2020||IV||9||16||4||4||8||31||49||16|| || || ||PROGRESUL SITA BUZĂULUI<tr>
||2019-2020||IV||10||16||4||3||9||30||38||15|| || || ||PERKŐ SÂNZIENI<tr>
||2019-2020||IV||11||16||3||3||10||21||71||12|| || || ||F.C. BREȚCU<tr>
||2019-2020||IV||12||16||3||2||11||23||43||11|| || || ||AVÂNTUL ILIENI<tr>
||2019-2020||IV||13||16||2||3||11||11||53||9|| || || ||HARGHITA AITA MARE<tr>
||2019-2020||IV||14||16||2||2||12||21||57||8|| || || ||AS ARCUȘ
|}
|

|}
|
Instrucțiuni pentru tabelul 2 :

Legendă tabel 2 :
 - A, D, Da, Db, IV = Divizia D / Liga a IV-a ;
 - L = locul ocupat ;
 - M = meciuri disputate ;
 - V / E / Î = victorii / egaluri / înfrăngeri;
 - GM / GP = goluri marcate / goluri primite ;
 - p = puncte total cu penalizări ;
 - P = puncte total ;
 - P/M = puncte pe meci ;
 - V/M = victorii pe meci.
 - N = Nume echipã (RO) ;
 - S = Sezon ;
 - asc / desc = sortare ascendentă / descendentă.
|}

Referințe

Legături externe
 Liga a IV-a Covasna
 3szek.ro

Covasna